Нерута — название рек в Ненецком АО России:

 Нерута (река, впадает в Колоколкову губу) (148 км)
 Нерута (река, впадает в Болванскую губу) (107 км)
 Сухая Нерута
 Новая Нерута
 Нерута-Рассоха
 Нерутатари
 Нерута (протока)
 Нерута (озеро)
 Нерута-Хасырейты — озеро

Примечания